Béla Cserni, cunoscut în literatura română ca Adalbert Cserni și găsit și sub numele de Albert Cserni, () a fost un profesor de liceu și arheolog din Alba Iulia, întemeietor al muzeului local de arheologie.

Referințe

Nașteri în 1842
Nașteri pe 12 august
Decese în 1916
Decese pe 16 aprilie
Sibieni
Arheologi maghiari
Profesori maghiari
Oameni din Austro-Ungaria
Maghiari din secolul al XIX-lea
Maghiari din secolul al XX-lea